Ла Роса де Сан Хуан има више значења:

 Ла Роса де Сан Хуан, Ел Палмито (Уруапан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Роса де Сан Хуан (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику